Verarbeitung oder verarbeiten steht für:
 allgemein die Herstellung von Wirtschaftsgütern aus Ausgangsmaterialien und Teilen, siehe Produktion
 allgemein die Weiterverarbeitung (Produktion) von Zwischenprodukten
 allgemein technisch die Verarbeitung von Stoffen und Dingen, siehe Verfahrenstechnik
 fertigungstechnisch die Aktivität einer Verarbeitungsmaschine
 im Sachenrecht die durch technische Verarbeitung notwendige Änderung der Eigentumsverhältnisse, siehe Verarbeitung (Recht)
 bei Computern speziell die Datenverarbeitung
 ein Vorgang einer algorithmisch ablaufenden Informationsverarbeitung, siehe Prozess (Informatik)
 mentale Informationsverarbeitung, siehe Kognition

Siehe auch: